Rogers Cup 2013 (kobiety)
 Rogers Cup 2013 (mężczyźni)